Ranger puede también referirse a:

Unidades militares 
 Ejército Británico
 Butler's Rangers
 The Connaught Rangers
 Rogers' Rangers
 Royal Irish Rangers
 Fuerzas Armadas Canadienses
 Canadian Rangers
 The Queen's York Rangers (1st American Regiment) (RCAC)
 The Rocky Mountain Rangers
 Estados Unidos
 75.º Regimiento Ranger 
 USS Ranger, varios buques que llevan ese nombre.
 Rangers de Bolivia, parte del Ejército de Bolivia.
Italia
4º Reggimento alpini paracadutisti (4º regimiento de alpini paracaidistas)

Organizaciones policiales 
 Rangers de Texas
 Rangers de Arizona

Organizaciones deportivas 
 Miramar Rangers, equipo neozelandés de fútbol.
 New York Rangers, equipo estadounidense de hockey sobre hielo.
 Rangers Football Club, equipo escocés de fútbol.
 Rangers de Talca, equipo chileno de fútbol.
 Texas Rangers (béisbol), equipo estadounidense de béisbol.

Exploración espacial 
 El Programa Ranger.

Ficción 
 Power Rangers
 Walker, Texas Ranger
 Pokémon Ranger

Lugares 
 Ranger (Georgia), localidad de Georgia, Estados Unidos.
 Ranger (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos.